Мелло () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо
 Мелло () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза